Fremerey ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Fremerey (1902–1987), deutscher Volkswirt
 Max Fremerey (1889–1968), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg